Моремо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Вильфранш-де-Лораге. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31328.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 25 км к юго-востоку от Тулузы.

По территории коммуны протекает река Мердерик ().

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 318 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 196 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 159 были экономически активными, 37 — неактивными (показатель активности — 81,1 %, в 1999 году было 74,1 %). Из 159 активных жителей работали 145 человек (76 мужчин и 69 женщин), безработных было 14 (5 мужчин и 9 женщин). Среди 37 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Мартина
 Замок Моремон (1660 год). Исторический памятник с 1989 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна